Laguna Larga kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Laguna Larga (sjö i Argentina, Chubut),

Mexiko 

 Laguna Larga, Chiapas, Comitán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar